Afder, une zone d'Éthiopie ;
 Afder, une woreda de cette zone.